Syriac è un blocco Unicode. È costituito dai 77 caratteri compresi nell'intervallo U+0700-U+074F.

Introdotto nella versione 3.0 di Unicode, comprende i simboli dell'alfabeto siriaco.

Tabella

Tabella compatta di caratteri

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Alfabeto siriaco
 Syriac Supplement

Unicode